Buhlen kann stehen für:

 Buhlen, Ortsteil der Gemeinde Edertal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Jagdstation Buhlen, Neandertaler-Fundort bei Buhlen, Gemeinde Edertal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Buhlen, veraltender Ausdruck für lieben oder liebedienerisch werben, siehe Buhlerei 

Siehe auch:
 Buhle
 Bühlen